Baroness(e) steht für:
 weiblicher Adelstitel, Tochter eines Barons (Freiherrn)
 Baronesse (Film), dänischer Spielfilm von Annelise Reenberg (1960)

Siehe auch: